Oliver Wahlstrom, né le  à Yarmouth dans l'État du Maine, est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier droit.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2016-2017 || USNTDP || USHL || 29 || 9 || 4 || 13 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || USNTDP || USHL || 26 || 22 || 23 || 45 || 22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Eagles de Boston College || NCAA || 36 || 8 || 11 || 19 || 28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 5 || 2|| 1 || 3 || 9|| 5 || 2 || 2 || 4 || 4
|-
| 2019-2020 || Islanders de New York || LNH || 9|| 0 || 0 || 0 || 4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 45|| 10 || 12 || 22 || 29 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021|| AIK IF || Allsvenskan || 10 || 4 || 4 || 8 || 8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Islanders de New York || LNH || 44 || 12 || 9 || 21 || 21 || 5 || 1 || 2 || 3 || 8
|-
| 2021-2022 || Islanders de New York || LNH ||72 ||13 ||11 ||24 ||74 ||- ||- ||- ||- ||-

Au niveau international 

|-
| 2016 || align=left|Défi mondial des moins de 17 ans || 5 || 0 || 1 || 1 || 4 || align=left| place
|-
| 2017 || align=left|Championnat du monde moins de 18 ans|| 7 || 4 || 1 || 5 || 16 || align=left| Médaille d'or
|-
| 2018 || align=left|Championnat du monde moins de 18 ans|| 7 || 7 || 2 || 9 || 4 || align=left| Médaille d'argent
|-
| 2019 || align=left|Championnat du monde junior|| 7 || 2 || 2 || 4 || 2 || align=left| Médaille d'argent

Références 

Joueur américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Naissance en juin 2000
Naissance dans le comté de Cumberland (Maine)
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Islanders de New York
Joueur des Islanders de New York 
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur de l'AIK IF